Офисная техника или оргтехника (от ) — техническое оборудование офиса, облегчающее и ускоряющее бумажное делопроизводство и административно-управленческую деятельность.

Описание 
По мнению составителей Н.В. Козлова (2007) в состав оргтехники «современного офиса» включается: компьютер, принтер, ксерокс, факс, устройства физической обработки документов.

В рамках учебной программы 2015 года по товароведению в рамках раздела курса «Офисная техника» рассматривались: персональные компьютеры, средства для составления и изготовления документов, техника связи.

Более широкий взгляд на перечень видов оргтехники представляет в своей статье Е.В. Позднякова (2007), указывая в открытом списке: компьютеры, сотовые телефоны, кулера, кондиционеры, пылесосы, чайники и тому подобную технику.

До 2017 года компьютеры и периферийную технику, связанную с компьютерами, не включали в список оргтехники. С 2017 года их относят к группе «Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование», куда входят, например, любые телефоны, которые являются не оргтехникой, а средствами связи. Классификатор содержит отредактированный список оргтехники, в который  входят «машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования». Само же понятие оргтехника уже в нём не используется.

Часть оргтехники перечислена в  общероссийском классификаторе основных фондов: 330.28.23 «Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования».

См. также 

 Табулятор Холлерита
 Механические вычислительные машины
 Суаньпань
 Соробан
 Счёты
 Абак (математика)
 Канцтовары
 Офисные принадлежности
 Архив
 Кулер (аппарат)
 Телефон
 Факс
 Телеграф
 Офисная АТС
 Шредер (устройство)
 Персональный компьютер
 Печатная машинка
 Принтер
 Копировальный аппарат
 Дупликатор
 Многофункциональное устройство

Примечания

Ссылка 
 

Документоведение